Cyprian Aleksy Rokossowski (–1797), szambelan królewski
 Jakub Rokossowski (1524–1580), urzędnik ziemski
 Jerzy Rokossowski (1900–1931), kapitan pilot lotnictwa Wojska Polskiego
 Konstanty Rokossowski (1896–1968), marszałek Polski i Związku Radzieckiego
 Łukasz Rokossowski, rycerz w XV wieku